Мужская сборная Доминиканской Республики по хоккею на траве () — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Доминиканскую Республику на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Доминиканской Республики (, ).

Сборная занимает (по состоянию на 6 июля 2015) 56-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — не участвовали
 2014/15 — ??-е место (выбыли в 1-м раунде)

Панамериканские игры 
 1967—1999 — не участвовали
 2003 — 8-е место
 2007—2015 — не участвовали

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
 1982—2002 — не участвовали
 2006 — 8-е место
 2010 — 5-е место
 2014 — 5-е место

См. также 
 Женская сборная Доминиканской Республики по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 

 Dominican Republic | FIH (страница Доминиканской Республики на официальном сайте ФИХ)

Доминиканская Республика
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Доминиканской Республике